Пьер Юбер Нистен (; 30 октября 1771, Льеж — 3 марта 1818, Париж) — французский врач.

В 1802 году, одновременно с получением диплома доктора медицины в Париже, опубликовал свою первую работу «Новые гальванические опыты, проведенные на мускулах человека и теплокровных животных…» (). Вместе с Биша занимался пионерскими исследованиями в области кардиологии. Вместе с Жозефом Капюроном составил медицинский словарь (, 1806, к 1865 году выдержал 12 изданий).

Имя Нистена носит одноимённый закон, описывающий закономерности трупного окоченения.

Примечания 

Медики Франции
Персоналии по алфавиту
Педиатры Франции